New Rose steht für

 New Rose Records, ein französisches Plattenlabel
 New Rose (Lied), ein Lied der britischen Band The Damned